OIC steht als Abkürzung für:

 ÖBB-InterCity, eine Zugklasse der Österreichischen Bundesbahnen
 Opioid-Induced Constipation, auf Deutsch: Opioidbedingte Verstopfung
 Organization of Islamic Cooperation, siehe Organisation für Islamische Zusammenarbeit

Abkürzung